Monte San Giovanni peut désigner:

Monte San Giovanni Campano, commune italienne de la province de Frosinone dans la région Latium en Italie ;
Monte San Giovanni in Sabina, commune italienne de la province de Rieti, dans la région Latium, en Italie centrale ;